Ре́нцо Дзо́рдзи:
 Дзордзи, Ренцо (1946—2015) — итальянский автогонщик.
 Дзордзи, Ренцо (1921—2010) — итальянский писатель и деятель культуры.